Kjell-Olof Feldt – politico svedese
 Kurt Feldt – generale di cavalleria tedesco
 Sam Feldt – disc jockey e produttore discografico olandese